Municipio de Falls puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Falls (condado de Cerro Gordo, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cerro Gordo.
 Municipio de Falls (condado de Chase, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Chase.
 Municipio de Falls (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.
 Municipio de Falls (condado de Hocking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hocking.
 Municipio de Falls (condado de Muskingum, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Muskingum.
 Municipio de Falls (condado de Bucks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bucks.
 Municipio de Falls (condado de Wyoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Wyoming.